Osoby noszące nazwisko Begaj
 Bajram Begaj (ur. 1967) – albański wojskowy i polityk
 Romela Begaj (ur. 1986) – albańska sztangistka